El Torneig de Dubai 2009 o també Barclays Dubai Tennis Championships 2009 és un esdeveniment tennístic inclòs dintre de la sèrie 500 de la ATP en categoria masculina i Premier Tournaments de la WTA en categoria femenina. Es juga a Dubai, Emirats Àrabs Units, entre el 23 de febrer i l'1 de març del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení 

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009